Labenwolf ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Labenwolf (um 1520–1585), fränkischer Erzgießer
 Pankraz Labenwolf (1492–1563), fränkischer Erzgießer